Patrick Baumann (działacz sportowy) – szwajcarski działacz sportowy i prawnik
 Patrick Baumann (piłkarz) – szwajcarski piłkarz